«What You Gave Me» () — песня, записанная американским исполнителями Марвином Гэем и Тамми Террелл в 1969 году для их третьего дуэтного студийного альбома Easy.

Написание и запись 
Авторами и продюсерами записи стали Николас Эшфорд и Валери Симпсон. Песня бал записана для альбома одной из последних. Также остаётся открытым вопрос в том, чей вокал используется в песне: Тамми Таррелл или Валери Симпсон; на момент записи альбома у Таррелл появились осложнения опухоли головного мозга. Марвин Гэй утверждал, что на альбоме больше половины песен были исполнены Симпсон, хотя изначально лейбл и сама автор всё отрицали.

Коммерческий приём 
Песня была выпущена в качестве второго сингла с альбома в 1969 году. Песня показала скромные результаты в поп-чартах Billboard Hot 100 и Cash Box Top 100, заняв 49 и 47 строчки соответственно, куда успешней песня показала себя в чарте Best Selling Soul Singles, поднявшись до 6 места.

Чарты

Версия Дайаны Росс 

В 1978 певица Дайана Росс записала свою версию песни для альбома Ross. Версия Росс отличалась от оригинала, теперь это дискотечный трек, именно на этом стиле сосредоточился лейбл Motown Records в то время.

Песня была выпущена в качестве третьего сингла с альбома в том же году. Она распространялась в качестве отдельного сингла, а также как мультитрек вместе с другим диско-хитом того времени «Free Me From My Freedom» Бонни Пойнтер на оборотной стороне. Версия Росс не попала в «горячую сотню», добралась до 86 строчки в чарте Hot Soul Singles и до 35 строчки в чарте Dance Club Songs.

Чарты

Другие кавер-версии 
 Дэвид Раффин записал свою версию песни дял альбома Feelin’ Good в 1969 году.

Примечания

Ссылки 

Песни 1969 года
Песни Марвина Гэя
Песни Тамми Террелл
Песни, написанные Николасом Эшфордом
Песни, написанные Валери Симпсон
Песни, спродюсированные Эшфордом и Симпсон
Синглы Motown
Синглы Tamla Records
Песни Дайаны Росс